Фьодор може да се отнася за:

 Фьодор I (1557-1598), цар на Русия
 Фьодор II (1589-1605), цар на Русия
 Фьодор III (1661-1682), цар на Русия